Dans la mythologie grecque, Dolon est un combattant troyen de la guerre de Troie. Dolon est aussi le nom d'un des fils de Priam qui fut tué par Diomède.
 Le Dolon est un affluent du Rhône.

À voir aussi

Communes comportant le nom Dolon
Moissieu-sur-Dolon, commune du département de l'Isère